Мультсеріал «Пінгвіни Мадагаскару» складається зі 149 серій, які об’єднані у 3 сезони.

Серії

Сезон 1 (2008–2010)

Сезон 2 (2010–2012)

Сезон 3 (2012—2015)

Позаефірні епізоди 
На додаток до епізодів, які вийшли в ефір, були зроблено ще кілька інших епізодів. Деякі з них були заплановані для трансляції, але так ніколи і не потрапили в ефір. Однак, всі епізоди, які лишились позаефірними в США, вийшли в ефір в інших країнах.

Списки епізодів мультсеріалів